Příjmení Čižmář (Čižmářová) je slovenského původu (Čižmár) a původně znamenalo člověka, který vyráběl vysoké boty (čižmy)

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Jaroslav Čižmář (1886–1947) – český legionářský spisovatel
 Josef Čižmář (1868–1965) – lékárník, historik a etnograf
 Miloš Čižmář (1945–2012) – český archeolog
 Zdeněk Čižmář (1971) – český archeolog
 Hana Čižmářová (1984) – česká archeoložka
 Jana Čižmářová (1950) – česká archeoložka
 Jan Čižmář (1979) – český hudebník, kytarista a loutnista
 Ivan Čižmář (1983) – český archeolog
 Igor Čižmář (1971) – český chirurg

Podobné příjmení 
 Valérie Čižmárová (1952–2005) – česká zpěvačka slovenského původu

Česká příjmení